Мерари ( — горечь, печаль) — согласно Библии, последний из трёх сыновей Левия. Имел двух сыновей - Махли (מַחְלִי) и Муши (מוּשִׁי).

Хранению его потомков, мераритов, были вверены брусья Скинии, шесты, столбы, колья, верёвки и всё наружное устройство Скинии ():

...начальник поколения родов Мерари Цуриил, сын Авихаила; они должны ставить стан свой на северной стороне скинии;  хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты её, и столбы её, и подножия её и все вещи её, со всем устройством их,  и столбы двора со всех сторон и подножия их и колья их и веревки их. ()

Во владении семейства Мерари находился город Есевон.

См. также
 Есевон (город)

Литература 
 

Персонажи Пятикнижия